UEFA Champions League finalen 1996 var en fodboldkamp der blev spillet den 22. maj 1996. Kampen blev spillet på Stadio Olimpico i Rom, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 1995-96. De deltagende hold var hollandske Ajax Amsterdam og italienske Juventus. Kampen var den fjerde finale i turneringen, siden den skiftede navn og format til UEFA Champions League.

Det var anden finale i træk hvor Ajax var den ene part. Året før havde klubben vundet over AC Milan.

Kampen blev ledet af den spanske dommer Manuel Díaz Vega.

Kampen 
Angriberen Fabrizio Ravanelli bragte efter 12 minutter Juventus foran 1-0, i Ravanellis sidste kamp for klubben, inden skiftet til engelske Middlesbrough. Fem minutter før pausen udlignede finske Jari Litmanen for det hollandske mesterhold. 1-1 blev også resultatet efter den ordinære spilletid var gået.

Efter forlænget spilletid som endte uden mål, skulle holdene ud i straffesparkskonkurrence. Her brændte Edgar Davids og Sonny Silooy deres forsøg for Ajax, mens Juventus scorede på alle deres forsøg, og vandt derfor konkurrencen med 4-2.

Detaljer

Se også 
 UEFA Cup finalen 1996

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League 1995/96 på UEFAs hjemmeside 

1996
Juventus F.C.
AFC Ajax
Fodbold i 1996
Sport i Rom
Finalen 1996